Николай Иванович Демидов: Демидов, Николай Иванович (1773—1833) — российский сенатор, генерал от инфантерии.
 Демидов, Николай Иванович (1933—2021) — российский генерал-лейтенант, сотрудник органов внутренних дел.